Messier 78 – mgławica refleksyjna w konstelacji Oriona
 Valmet M78 – fiński ręczny karabin maszynowy
 AN-M78 – amerykańska bomba lotnicza